Anodonta couperiana är en musselart som beskrevs av I. Lea 1840. Anodonta couperiana ingår i släktet Anodonta och familjen målarmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Målarmusslor
couperiana